Río Poroma steht für:
 Río Poroma (Río Exaltación), rechter Nebenfluss des Río Exaltación in Bolivien
 Río Poroma (Río Nazca), linker Nebenfluss des Río Nazca in Peru